Кордильєра-Орієнталь ( — «східний хребет», інколи вживається назва «Східна Кордильєра») — назва кількох хребтів або масивів, розташованих на заході материнського гірського масиву, зазвичай Андів:

 Кордильєра-Орієнталь (Колумбія)
 Кордильєра-Орієнталь (Еквадор)
 Кордильєра-Орієнталь (Перу)
 Кордильєра-Орієнталь (Болівія)
 Кордильєра-Орієнталь (острів Гаїті)